Weinrib ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Weinrib (* ≈1985), amerikanischer Jazzmusiker
 David Weinrib (1924–2016), amerikanischer Bildhauer
 Eric Weinrib (* 1972), amerikanischer Filmschaffender
 Lenny Weinrib (1935–2006), amerikanischer Schauspieler